Маги́ческий круг:
 Магический круг
 Магический круг (картина)

См. также